

Patronymes 

 Bill Drayton (1943- ) : entrepreneur américain
 Buster Drayton (1954-2022) : boxeur américain
 Grace Drayton (1877-1936) : illustratrice et auteur de bandes dessinées américaine
 
 Jerome Drayton (1945- ) : athlète canadien
 Michael Drayton (1563-1631) : poète et dramaturge britannique
 Paul Drayton (1939-2010) : athlète américain
 Perri Shakes-Drayton (1988- ) : athlète britannique
 Poppy Drayton (1991- ) : actrice britannique
 Thomas Fenwick Drayton (1809-1891) : homme politique américain

Toponymes 

 Drayton, ville américaine du Dakota du Nord
 Drayton Hall, bâtiment de Caroline du Sud
 Drayton Manor, parc à thème d'Angleterre
 Drayton Park, une rue de Londres
 Drayton Valley, ville du Canada
 Drayton Valley-Devon, circonscription du Canada
 Drayton (Norfolk), village d'Angleterre
 Drayton (Vale of White Horse), village d'Angleterre
 East Drayton, village d'Angleterre
 Market Drayton, ville d'Angleterre
 Mine de Drayton, une mine d'Australie
 , ville australienne du Queensland